Парк Сте́нлі () може значити:

 Парк Стенлі — парк у Канаді
 Парк Стенлі — парк у Блекпулі, Англія
 Парк Стенлі — парк у Ліверпулі, Англія
 «Стенлі Парк» — футбольний стадіон у Ліверпулі

Див. також 
 Стенлі (значення)